Флорес, Мануэль ():
  (1801—1868) — служил добровольцем в армии Техаса в 1835–1838 годах.
  (1923–1984) — уругвайский журналист и политик, представляющий партию Колорадо.